Ку́рт Фу́ллер (, род. 16 сентября 1953, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американский актёр.

Ранние годы 
Фуллер родился в Сан-Франциско, Калифорния. Настоящее имя — Кёртис. Вырос в Сан-Хоакине, Чили. Окончил среднюю школу Линкольна в Стоктоне (Калифорния) в 1971 году. Изучал английскую литературу в университете Беркли. Работал риелтором в Лос-Анджелесе и одновременно играл в театре.

Карьера 
Фуллер начал сниматься в 1984 году. Дебютировал на киноэкране в фильме «Бегущий человек». Известность Фуллеру принесла роль телережиссёра Рассела Финли в «Мире Уэйна».

Фуллер наиболее известен благодаря ролям помощника мэра Джека Хардемайера в фильме «Охотники за привидениями 2», Роберта Линдси в сериале «Шпионка», Сэма Кларка в фильме «Рэй», а также ангела Захарии в телесериале «Сверхъестественное».

Личная жизнь 
Курт состоит в браке с актрисой Джессикой Хендра (дочери писателя Тони Хендра). У пары есть две дочери — Джулия и Шарлотта.

Избранная фильмография

Ссылки 

Киноактёры США